Metalhead (subcultuur), de leefstijl, gebaseerd op het muziekgenre metal.
Metalhead (album), het veertiende album van de band Saxon